

Населені пункти та їхні частини
 Венґлево — село в гміні Жміґруд Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Венґлево — село в гміні Победзіська Познанського повіту Великопольського воєводства
 Венґлево — село в гміні Уйсце Пільського повіту Великопольського воєводства
 Венґлево — частина села Макувець у гміні Хростково Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Венґлево — осада в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства
 Венґлево — осада в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки